Cratere Lenard – cratere lunare
 Aldon Lewis Lenard (1921-2007) – sportivo canadese
 Alexander Lenard (1910-1972) – fisico ungherese
 Mark Lenard (1924-1996) – attore statunitense
 Philipp von Lenard (1862-1947) – fisico tedesco
 Tim Lenard Pickett (1981) – ex cestista statunitense
 Voshon Lenard (1973) – ex cestista statunitense

fr:Lenard